LHX steht für:
 Light Helicopter Experimental, ein Projekt der US-Army, dessen Ergebnis der Boeing-Sikorsky RAH-66 war
 LHX: Attack Chopper, ein nach dem Projekt der US-Army benanntes Computerspiel von 1990
 L3Harris Technologies (NYSE:LHX), US-amerikanischer Rüstungskonzern

LHx steht für:
 LHx, früherer Name des Datenkompressionsprogramms LHa (Kompressionsprogramm)

Abkürzung